Veen (grondsoort)
Veen (Altena), een dorp en voormalige gemeente in Noord-Brabant
L.J. Veen, een Nederlandse uitgeverij
Vereniging van Exploitanten van Elektriciteitsbedrijven in Nederland (VEEN), voormalige bracheorganisatie
Veen (vegetatie)

Personen
Politici:
Cathy Ubels-Veen, Nederlandse politicus

Sporters:
Sietze Veen, een voormalig voetballer
Stephan Veen, een voormalig hockeyer

Overige personen:
Ine Veen, Nederlandse kunstenares en ballerina
Lambertus Jacobus Veen, uitgever (L.J. Veen)
Jan Veenje alias Jan Vayne, pianist

Zie ook
 Van Veen
 De Veenen